JHS steht für:

 das Monogramm Jesu, siehe IHS
 Journal of Hebrew Scriptures, eine Online-Zeitschrift für hebräische Literatur, v. a. für das Alte Testament / die hebräische Bibel
 The Journal of Hellenic Studies, eine historische Fachzeitschrift
 Journal of the History of Sexuality, eine dreimal im Jahr erscheinende sexualwissenschaftliche Zeitschrift
 Jugendhochschule, eine in der DDR verwendete Bezeichnung für die zentrale Bildungseinrichtung der FDJ, siehe Bogensee#1945 bis 1990
 Juristische Hochschule des MfS in Potsdam
 Johann Hermann Schein, ein deutscher Dichter und Komponist des Frühbarock
 Flughafen Sisimiut (IATA-Code)

Siehe auch:

 IHS (Begriffsklärung)

Abkürzung